Markell ist der Familienname folgender Personen:

 Markell von Ankyra (~280–~374), Bischof von Ankyra
 Charles Markell (1882–1955), US-amerikanischer Jurist
 Henry Markell (1792–1831), US-amerikanischer Politiker
 Jack Markell (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Markell (1770–1852), US-amerikanischer Politiker
 John Markell (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Markel